Dembélé pode se referir a:
 Garra Dembélé - jogador de futebol francês.
 Mousa Dembélé - jogador de futebol belga.
 Moussa Dembélé - jogador de futebol francês.
 Ousmane Dembélé - jogador de futebol francês.
 Siraba Dembélé - jogadora de handebol francesa. 

Desambiguação